Кузьма Баранов:
 Баранов, Кузьма Васильевич (1906—1972) — украинский советский деятель, инженер, директор Донецкого и Макеевского металлургических заводов.
 Баранов, Кузьма Николаевич (1797—1836) — актёр, переводчик, автор романа.